Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – 49er (kobiety)  
 Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – 49er (mężczyźni)